Osoby o tym nazwisku:
 Ireneusz Machnicki – aktor teatralny i filmowy oraz lektor
 Janusz Machnicki – ekonomista, urzędnik, kierownik resortu aprowizacji
 Wacław Machnicki – ujednoznacznienie
 Wojciech Machnicki – aktor teatralny i dubbingowy